Umbrello — среда UML-моделирования. Это приложение является свободным программным обеспечением, предназначенным для построения UML диаграмм на платформе Unix. Является  инструментом. Umbrello входит в пакет kdesdk оконного менеджера KDE, но также хорошо работает и с другими оконными менеджерами. Пользовательский интерфейс программы прост и функционален.

Umbrello поддерживает все стандартные типы UML-диаграмм. Также поддерживается импорт из C++, IDL, Pascal/Delphi, Ada, Python, Java, Perl (с помощью внешнего инструмента, доступного на uml.sourceforge.net) и экспорт диаграмм в различные языки программирования. Формат файла, используемый при хранении диаграмм, основан на XMI.

Umbrello позволяет хранить данные модели в форматах DocBook и XHTML. Это было сделано с целью поддержки модели совместной разработки, когда не все разработчики имеют доступ к Umbrello. Эта возможность также незаменима при необходимости размещения контента модели на web-сайте.

Поддерживаемые языки программирования (экспорт)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

UML
Программы для KDE